Cerro Corá (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Cerro Corá (Misiones), een gemeente in het Argentijnse Misiones
 Cerro Corá (Paraguay), een plaats in Paraguay
 Club Cerro Corá, een voetbalclub uit Asunción (Paraguay)